Love and Other Disasters ("amore e altri disastri" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Love and Other Disasters (in italiano Amore e altri disastri) – film del 2006 diretto da Alek Keshishian
Love and Other Disasters – album dei Sonic Syndicate del 2008